I Feel Love – singolo di Donna Summer del 1977
 I Feel Love – singolo di Aishah and The Fan Club del 1989
 I Feel Love (Good Sensation) – singolo di Sabrina Salerno del 2006
 I Feel Love (Every Million Miles) – singolo dei The Dead Weather del 2015